Farini je lahko:
 Farini, Višnjan (Hrvaška)
 Farini, Piacenza (Italija)